Акисавали има више значења:

 Акисавали (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Акисавали (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику